Компанигандж () — многозначный термин.

 Компанигандж — город в округе Ноакхали, Бангладеш.
 Компанигандж — город в округе Силхет, Бангладеш.
 Компанигандж — подокруг в округе Ноакхали, Бангладеш.
 Компанигандж — подокруг в округе Силхет, Бангладеш.